Цяньчжоузавр () — род тероподовых динозавров из семейства тираннозаврид (Tyrannosauridae), включающий единственный вид — цяньчжоузавр китайский (). Известен по ископаемым остаткам из отложений формации  в Китае, датируемых возрастом в 66,7 ± 0,3 млн лет (маастрихт, верхний мел). Наряду с родственным ему алиорамом (Alioramus), цяньчжоузавр входит в кладу (трибу) длинномордых тираннозаврид Alioramini.

История открытия 

Голотипный образец GM F10004 был обнаружен экскаваторщиком летом 2010 года во время строительства промышленного парка в городском округе Ганьчжоу провинции Цзянси на юго-востоке Китая. Строительство приостановили, вскоре после чего была организована небольшая группа, занявшаяся извлечением находок из породы. Окаменелости безуспешно пытались приобрести нелегальные торговцы ископаемыми.

Вид Qianzhousaurus sinensis был описан в журнале Nature Communications в мае 2014 года международной китайско-британской палеонтологической группой, в которую вошли Цзюньчан Лю, Лайпин Йи, Стивен Брусатти, Лин Ян, Хуа Ли и Лю Чен. Голотип принадлежит подростковой особи и представлен почти полным черепом без зубов на нижней челюсти (утрачены при фоссилизации), 9 шейными позвонками, 3 спинными, 18 хвостовыми, обоими скапулокоракоидами, неполной подвздошной костью и костями левой задней конечности. Материал конечности цяньчжоузавра состоит из бедренной, большеберцовой, малоберцовой, таранной, пяточной и плюсневых (III и IV) костей. Род был назван в честь средневековой префектуры Цяньчжоу на месте современного Ганьчжоу. Видовое название, sinensis, происходит от  (sin, sino, sinai) и означает «китайский».

Открытие цяньчжоузавра, а также алиорама из Монголии, позволяет предполагать, что длинноносые тираннозавриды были широко распространены на территории верхнемеловой Азии. Ведущий автор исследований, Люй Цзюньчан из Института геологии Китайской академии геологических наук, заявил, что «хотя мы только начинаем узнавать о них, длинномордые тираннозавры, по-видимому, были одной из основных групп хищных динозавров в Азии».

Из-за необычной длинной морды цяньчжоузавра авторы описания шутливо прозвали его «Пиноккио-рекс».

Описание 

Цяньчжоузавр был тираннозавридом среднего размера, по оценкам, достигавшим около 6,3 м при массе в 750—757 кг. Череп голотипа цяньчжоузавра достигает 90 см в длину, голотипа Alioramus altai — примерно 63 см (аналогичный размер предполагается и для А. remotus). Таксон отличается от других тираннозаврид по наличию сильно суженной предчелюстной кости, пневматического отверстия на верхнем расширении верхней челюсти и по отсутствию вертикальной гребнеобразной структуры на боковой поверхности подвздошной кости.

В отличие от более «традиционных» тираннозаврид, у которых имелись выступающие глубоко сидящие челюсти и толстые зубы, цяньчжоузавр обладал выражено удлинённой мордой с узкими зубами (судя по гнёздам от зубов). Голотипный образец цяньчжоузавра заметно крупнее и взрослее, чем голотипы обоих видов алиорама. Тем не менее, так как некоторые швы между шейным и спинным позвонками частично срослись, голотип рассматривается как неполовозрелая особь, скорее всего, подростковая (sub-adult). Цяньчжоузавр был весьма длинноногим животным: длина  бедренной кости голотипа составляет 70 см, большеберцовой — 76 см.

Классификация 
В формальном описании вида и рода была выделена новая клада тираннозаврид Alioramini, в которую оказались включены цяньчжоузавр и два известных вида алиорама. Люй и соавторы предложили две филогенетических гипотезы о родственных связях Alioramini с другими тираннозавроидами. Первый и основной филогенетический анализ показал, что Alioramini более близки к тираннозавру (Tyrannosaurus), чем к альбертозавру (Albertosaurus), и, следовательно, входят в группу тираннозаврин (Tyrannosaurinae). Альтернативный анализ с использованием матрицы данных Левена и соавторов (2013) показал, что Alioramini не являются тираннозавридами как таковыми (клада Albertosaurinae + Tyrannosaurinae), а образуют сестринскую группу по отношению к тираннозавридам.

Топология №1: Lu et al. (2014).

Топология №2: Voris et al. (2020).

Последующие анализы поддержали гипотезу о классификации Alioramini как представителей тираннозаврин. В анализе Брюсатти и Карра 2016 года род Qianzhousaurus был восстановлен в качестве сестринского таксона по отношению к Alioramus (A. altai + A. remotus). С другой стороны, в 2017 году Карр и соавторы предложили считать род Qianzhousaurus младшим синонимом Alioramus. В классификации Карра вид Qianzhousaurus sinensis переименован в Alioramus sinensis, а Alioramus altai считается младшим синонимом Alioramus remotus. Данная точка зрения не была подтверждена последующими филогенетическими анализами Макдональда и соавторов (2018) и Вориса и соавторов (2020), где Qianzhousaurus считается сестринским таксоном клады, включающей A. altai и A. remotus.

По мнению палеонтолога-любителя Микки Мортимер, предполагаемые отличительные признаки цяньчжоузавра являются недиагностическими, и Q. sinensis может быть синонимом A. remotus.

Примечания

Литература 

 
 

Тираннозавриды
Монотипические роды архозавров
Динозавры мелового периода
Динозавры Азии
Фоссилии, описанные в 2014 году